Bajram Rexhepi – politico kosovaro
 Dardan Rexhepi – calciatore svedese naturalizzato kosovaro
 Lum Rexhepi – calciatore finlandese naturalizzato kosovaro